Кладо — фамилия. Известные носители:
 Кладо, Анна Карловна (урождённая Боане; 1869—1939) — поэтесса, беллетристка, переводчица.
 Кладо, Дильбар Николаевна (род. 1943) — советский и российский журналист и сценарист. Дочь Н. Н. Кладо.
 
 Кладо, Татьяна Николаевна (1889—1972) — первая женщина-аэролог в России и в мире, поэт и популяризатор науки. Дочь Н. Л. Кладо.